Международный футбольный турнир Малый Кубок мира 1955 года проходил в Венесуэле с 17 июля по 4 августа 1955 года. В розыгрыше приняли участие четыре клуба. Они играли каждая с каждой по два матча. Все матчи были сыграны в Каракасе.

Результаты

См. также 
 Малый Кубок мира-55 на сайте RSSSF

1955
Футбол в Южной Америке в 1955 году
Июль 1955 года
Август 1955 года
Международные соревнования по футболу в Венесуэле
1955 год в Венесуэле